Son dos teléfonos móviles Nokia C3 creados por la empresa Nokia y pueden referirse a:

 Nokia C3-00 - un teléfono móvil de tipo teléfono inteligente con tecnología Wi-Fi liberado a mediados de 2010.
 Nokia C3 Touch and Type - un teléfono móvil de tipo barra con pantalla táctil.